Igraszki z diabłem – sztuka teatralna czeskiego prozaika i dramaturga Jana Drdy
 Igraszki z diabłem – czechosłowacki film w reż. Josefa Macha z 1956 roku
 Igraszki z diabłem – spektakl Teatru Telewizji w reż. Władysława Jaremy z 1966 roku
 Igraszki z diabłem – spektakl Teatru Telewizji w reż. Tadeusza Lisa z 1979 roku
 Igraszki z diabłem – spektakl Teatru Telewizji w reż. Artura Więcka z 2020 roku